Гуссенс — фамилия.

Известные носители:
 Гуссенс, Кобе (род.1996) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик
 Гуссенс, Леон (1897—1988) — британский гобоист фламандского происхождения, сын Эжена Гооссенса.
 Гуссенс, Сидони (1899—2004) — британская арфистка из музыкальной династии Гуссенсов, дочь Эжена Гооссенса, сестра Леона и Юджина Гуссенсов.
 Гуссенс, Юджин Эйнсли (1893—1962) — британский дирижёр и композитор фламандского происхождения, сын Эжена Гооссенса.